Сидней ():

 Сидней — город в Австралии.
 Сидней — коммерческий аэропорт в Австралии.
 «Сидней» () — австралийский футбольный клуб.
  () — бывший австралийский футбольный клуб.

Корабли 
 HMAS Sydney (1912) — лёгкий крейсер типа «Чатам» Королевского австралийского военно-морского флота в 1912—1928 годах.
 Лёгкие крейсера типа «Сидней» — тип лёгких крейсеров Военно-морских сил Австралии времён Второй мировой войны.
 HMAS Sydney (1934) — лёгкий крейсер типа «Сидней» («Линдер») Королевского австралийского военно-морского флота в 1934—1941 годах.
 HMAS Sydney (1944) — лёгкий авианосец типа «Маджестик», состоявший на вооружении Королевских военно-морских сил Австралии в 1944—1977 годах.

См. также